Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 91 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 10
 Поражений: 14
 Процент побед: 41.67
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 140

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 106

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 18
 Поражений: 10
 Процент побед: 64.29
 Очков набрано: 182
 Очков пропущено: 135

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 144

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 174
 Очков пропущено: 147

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 16
 Поражений: 9
 Процент побед: 64
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 89

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 17
 Очков пропущено: 9

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сан-Франциско Джайентс
МЛБ в сезоне 2004